Чемпиона́т Вы́сшей ли́ги Ла́твии по футбо́лу 1936 го́да  () — 16-й чемпионат Латвии по футболу, 10-й под названием «Высшая лига».

Турнирная таблица

Ссылки 
 История статистики на сайте RSSSF 

1936
Футбол в Латвии в 1936 году